Allan MacKinnon (1912-1955), scénariste et écrivain britannique
 Archibald MacKinnon (1937-), rameur d'aviron canadien.
 Billy MacKinnon (1852-1942), footballeur écossais.
 Catharine MacKinnon (1946-) est une féministe et juriste américaine
 Colin Francis MacKinnon (1811-1879), évêque catholique canadien
 Donald Alexander McKinnon (1863-1928), homme politique canadien, lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Doris Mackinnon (1883-1956), protozoologiste britannique
 Edwin Mackinnon Liébert (1858-1908), peintre anglo-allemand.
 Esmé Mackinnon (1913-), skieuse alpine britannique
 Gord MacKinnon (1958-), joueur de rugby à XV canadien
 Gillies MacKinnon (1948-), réalisateur écossais.

 Janice MacKinnon (1947-), femme politique provinciale canadienne.
 John Mackinnon Robertson (1856-1933), journaliste et libre-penseur britannique.
 Nathan MacKinnon (1995-), hockeyeur canadien.
 Roderick MacKinnon (1956-), biochimiste et médecin américain.
 Sam Mackinnon (1976-), joueur de basketball australien.
 Sean Mackinnon (1995-), coureur cycliste canadien.
 Simmone Mackinnon (1973-), actrice australienne.
 Steven MacKinnon (1966-), homme politique canadien

Patronyme anglais
Patronyme écossais